Il doppio del torneo di tennis Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Jeff Salzenstein che hanno battuto in finale David DiLucia e Kenny Thorne 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Wayne Black (quarti di finale)

 Ola Kristiansson /  Mårten Renström (primo turno)
 Neville Godwin /  Brent Haygarth (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger 1996